Dúbrava può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Dúbrava, comune del distretto di Levoča, nella regione di Prešov
Dúbrava, comune del distretto di Snina, nella regione di Prešov
Dúbrava, comune del distretto di Liptovský Mikuláš, nella regione di Žilina